Кристиан Перес:
 Перес, Кристиан (род. 1982) — филиппинский дартсмен.
 Перес, Кристиан — итальянский пловец в ластах.
 Перес, Кристиан (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Перес, Кристиан (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Перес, Кристиан (род. 1963) — французский футболист.